Белый Раст:
 Белый Раст — село в Дмитровском районе Московской области (городское поселение Икша).
 Белый Раст — железнодорожная станция Большого кольца МЖД в Дмитровском районе Московской области.
 ПС-511 «Белый Раст» — крупнейшая подстанция Московского энергетического кольца.